17. etape af Tour de France 2018 gik fra Bagnères-de-Luchon til Saint-Lary-Soulan ved Col de Portet 25. juli 2018.

Nairo Quintana vandt etapen, mens Geraint Thomas forsvarede den gule førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

17